Chrystian – imię męskie
 Christian – wrestler używający pseudonimu "Christian", właśc. Jason Reso

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Christian (ang. Christian County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Christian (ang. Christian County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Christian (ang. Christian County) – w stanie Missouri
Inne:
 hasła o tytule Chrystian